Río Flint puede designar:

 Río Flint, río en Georgia, Estados Unidos
 Río Flint, río en Míchigan, Estados Unidos